Сульфид триванадия — бинарное неорганическое соединение
ванадия и серы
с формулой VS,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрической смеси чистых веществ:

Физические свойства 
Сульфид триванадия образует кристаллы нескольких модификаций:
 α-VS, , существует при температуре выше ≈900°С;
 α-VS, , существует при температуре ниже ≈900°С .

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1350°С.

Примечания 

ванадия
Сульфиды ванадия